David Rodriguez, generale dell'esercito statunitense
David Rodriguez, cantante folk, attore e poeta
David Omar Rodríguez Barrera, calciatore spagnolo
David Rodriguez, tennista statunitense
David Rodríguez Sánchez, calciatore spagnolo